«По ту сторону рассвета» — дилогия Ольги Брилёвой в жанре фэнтези, опубликованная под псевдонимом «Берен Белгарион». Книга в форме приключенческого романа рассказывает вариант истории Берена и Лютиэн, персонажей «Сильмариллиона» Джона Р. Р. Толкина. Книга была впервые издана в 2003 году издательством Эксмо в серии «Летописи Средиземья» вместе с «Последним Кольценосцем» Кирилла Еськова.

Дилогия состоит из романов «Тени Сумерек» и «Воин Надежды».

Сюжет дилогии, следуя основным событиям «Лэ о Лэйтиан», тем не менее, значительно отличается от канонической версии. Средиземье в «ПТСР» предстаёт реалистичным и жестоким средневековым миром, а сторонники Саурона — такими же людьми, как их светлые противники. В сюжете также есть отсылка к «Чёрной книге Арды», которую персонажи находят у убитых врагов. Тем не менее, в отличие от «Последнего кольценосца» и «Чёрной книги Арды», произведение не «переворачивает» канон, симпатии автора находятся на той же стороне, что и у Толкина. 

В книге использованы стихи бардов и рок-групп, посвящённые персонажам и сюжетам Толкина, в частности Blind Guardian (в переводе Брилёвой).

Сюжет

Тени Сумерек 
Книга начинается со вступительного слова «переводчика». Ольга Брилёва рассказывает историю написания книги Береном Белгарионом, пилотом звездолёта «Helya Maiwin». Согласно ей, «По ту сторону рассвета» написал Берен, а она лишь перевела книгу с вестрона на русский.

Главного героя самого произведения также зовут Берен. Он — беглец из горной страны Дортонион, захваченной армией валы-отступника Моргота. Берен — последний из княжеского рода Беорингов. Едва пережив переход через горы Эред Горгорат, он чудом попадает в королевство эльфов Дориат, закрытое от смертных волшебной завесой Мелиан. Берена находит Лютиэн, дочь короля. С помощью осанвэ она возвращает Берену память. Берен вспоминает причину своего побега: Саурон, военачальник Моргота, через год планирует войну против северной страны Хитлум. Берен и Лютиэн полюбили друг друга, но Тингол, отец Лютиэн и король Дориата, пытается помешать их браку. Он требует от Берена свадебный выкуп — Сильмарилл, драгоценный камень из короны Моргота.

Согласившись принести Тинголу Сильмарилл, Берен становится врагом эльфов дома Феанора. Это мешает ему создать союз людей и эльфов против Моргота. Феаноринги поднимают мятеж против Финрода, сюзерена Берена. Всё же Финрод помогает Берену заключить союз с Хитлумом, гномами и беженцами-беорингами из Бретиля и Химринга. После этого Берен отправляется в оккупированный Дортонион с целью поднять мятеж в тылу Саурона. Финрод с десятью верными подданными идёт с ним, но, к несчастью, все они попадают в плен к Саурону на остров Тол-ин-Гаурхот. Однако незадолго до пленения Финрод накладывает на Берена заклинание ложной памяти, после чего тот соглашается служить Саурону один год взамен за жизнь Финрода и других эльфов.

Много внимания в книге уделено обсуждению этических вопросов между мудрым Финродом и Береном, между Береном и его пятнадцатилетним оруженосцем, вчерашним крестьянином Гили, а также между Гили и молодым эльфом Айменелем. Используются материалы из малоизвестных произведений и статей Толкина («Беседа Финрода с Андрет», «Осанвэ квента»). Детально описана культура различных народов Белерианда, а также важные для «Сильмариллиона» персонажи (братья Хурин и Хуор, лорд Маэдрос, Галадриэль и многие другие).

В конце книги Берен оказывается в компании рыцарей Аст-Ахэ (приверженцев позиции «Чёрной книги Арды»), ведёт с ними остроумные споры, выдерживает психологическое давление, а между делом поддразнивает слабо утверждённую в вере в Мелькора малолетнюю ученицу «тёмных» Дайэрет. Тем временем, Лютиэн против воли отца покидает Дориат и попадает в плен к феанорингам в бывших владениях Финрода — Нарготронде.

Воин Надежды 
Оруженосец Берена Гили отправляется в Дортонион и, найдя Берена, особой песней возвращает ему заблокированную Финродом память о готовящемся союзе против Саурона. Рискуя жизнью Финрода, Берен поднимает восстание, преграждает путь оркам из Лотланна, освобождает рабов-беорингов и становится на пути армии Саурона, идущей к Тол-ин-Гаурхот. В битве с войсками Мелькора Берен побеждает в поединке своих злейших врагов — орка Болдога и капитана рыцарей Аст-Ахэ полуэльфа Илльо.

Тем временем Лютиэн с помощью разумного валинорского пса Хуана сбегает из Нарготронда. Феаноринги отправляются в погоню за ней.

Берен пытается спасти Финрода, переодев своих людей в доспехи воинов Аст-Ахэ. По роковой ошибке феаноринги принимают Дайэрет за Лютиэн и убивают многих из отряда Берена. Изрядно потрёпанному отряду даже с поддержкой феанорингов не удаётся захватить Тол-ин-Гаурхот. Берен живым попадает в руки Саурона. Тот же, видя полную бесперспективность пытками заставить Берена или Финрода открыть ему секрет защиты от осанвэ, замуровывает Берена и эльфов в подземелье Тол-ин-Гаурхот, где их по одному заживо съедает волчица Драуглин. Финроду удаётся убить Драуглин и ценой своей жизни спасти Берена. В это же время Тол-ин-Гаурхот берут штурмом люди и эльфы Хитлума под предводительством Хурина и Артанора. Лютиэн и Хуан, участвовавшие в осаде, побеждают Саурона в магическом поединке.

После долгих душевных поисков, вызванных смертью Финрода, Берен отрекается от титула ярна Дортониона и отправляется в Ангбанд — цитадель Моргота. Лютиэн догоняет его и они вдвоём предстают перед Тёмным Владыкой. Моргот, чтобы не разрушать образ доброго Учителя, беседует с ними наедине. Этим искусно пользуется Лютиэн — она усыпляет Моргота, а Берен вырезает из его короны один из Сильмариллов. Покидая Ангбанд, они натыкаются на Кархарота, сильнейшего из волков Моргота. Кархарот откусывает Берену руку вместе с Сильмариллом и, терзаемый огнём Камня, в ужасе и ярости убегает от ворот Ангбанда. Орёл Манвэ спасает Берена и Лютиэн и возвращает их в Дортонион. Признавая его подвиги, нынешний ярн Дортониона, феаноринги и в конце концов сам король Тингол отказываются от преследования Берена.

В это время Кархарот, сжигаемый изнутри пламенем Сильмарилла, добирается до Дориата, где живут Берен и Лютиэн. Берен участвует в охоте на волка и погибает. Лютиэн по своей воле отправляется за ним в Мандос — Чертоги Мёртвых. По решению Валар Берен и Лютиэн возвращаются к жизни как Смертные.

Эпилог рассказывается от лица Диора, сына Берена и Лютиэн. Он вспоминает, как к нему попал Сильмарилл, который сейчас хотят отобрать феаноринги: Тингол был убит гномами, а те — остановлены энтами и Береном. Берен же и Лютиэн однажды просто исчезли. Их души покинули Арду, унеся с собой материальные тела, как и предсказывал Финрод в беседе с Андрет…

Литература 
 Э.В. Шустова. Специфика литературной рецепции произведений Дж. Р. Р. Толкина в русскоязычной прозе (на примере романа О. Брилёвой «По ту сторону рассвета»)  // Знание. Понимание. Умение, 2015, №1, С. 330-335.

Ссылки 

 Сайт, посвящённый «По ту сторону рассвета» 
 Дуэль сторонников и противников книги
 Афиглион Нолдо — По Ту Сторону Сюжета  — пародия
 По ту сторону… критики  — критическая статья о дилогии

См. также 

Неканонические книги о Средиземье
Романы 2003 года
Дилогии